Miraflores může být:

 Miraflores (Lima) – čtvrť v Limě v Peru
 Klášter Miraflores – klášter v Burgosu ve Španělsku
 Palác Miraflores – prezidentské sídlo v Caracasu ve Venezuele